Niemcy:
 Alt Gaarz – część gminy (Ortsteil) Jabel w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Alt Gaarz – część gminy (Ortsteil) Lärz w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Alt Gaarz – dawna nazwa miasta Rerik

Zobacz też:
 Gaarz
 Neu Gaarz